Акустична траума је први уживо албум македонске групе Леб и сол. Албум садржи снимке наступа у загребачком клубу Кулушић 13. априла 1982. Албум је изашао октобра 1982. године у издању ПГП РТБ. Ово је једини уживо албум и уопште, последњи албум издат за ПГП пре преласка у Југотон.

Списак нумера

Плоча 1

Плоча 2

Референце 

Албуми уживо 1982.
Албуми групе Леб и сол
Албуми издати за ПГП РТБ